The Burning Season (1993), een film van Harvey Crossland
The Burning Season (1994), een film van John Frankenheimer
The Burning Season (2008), een film van Cathy Henkel